Scoliotidium är ett släkte av svampar. Scoliotidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scoliotidium